Зиминское восстание — вооруженное выступление крестьян Барнаульского уезда против правительства Колчака в августе 1919 года. Положило начало массовому партизанскому движению на Алтае.

Ход восстания 
Зиминское восстание готовила и руководила его ходом подпольная организация во главе с петроградским рабочим-металлистом Г. С. Ивкиным. В декабре 1918 г — январе 1919 подпольщики установили связь с барнаульскими большевиками, сформировали небольшой вооруженный отряд под командой П. К. Чаузова. В июне 1919 избран исполнительный комитет для руководства восстанием. В июле в Зимино прибыла большая группа дезертиров из армии Колчака, которая присоединилась к подпольщикам. Выступление было назначено на 7 августа. Но 1 августа в Зимино прибыл карательный отряд прапорщика Абрамова. Согнав жителей села на площадь, он потребовал выдать дезертиров и лиц, уклонившихся от мобилизации. Получив отказ, Абрамов приказал выпороть их родственников. 2 августа в Зимино прискакал отряд красных партизан из 30 человек при 9 винтовках во главе с Брусенцовым Кондратием Никифоровичем, Чаузовым Павлом, Жоговым В. К. Повстанцы двинулись на волостное село Чистюньку, уничтожили милицию, разобрали в нескольких местах железнодорожный путь, повалили телеграфные столбы. В тот же день на собрании подпольщиков был избран Главный штаб Алтайского округа, он сосредоточил в своих руках всю военную и гражданскую власть на восставшей территории. Начальником и комиссаром Главного штаба стал Ф. И. Архипов, главнокомандующим был избран К. Н. Брусенцев.

Зиминское восстание за короткий срок охватило территорию в 40 тысяч квадратных верст, на которой располагалось около ста сёл и деревень. Для лучшего управления Главный штаб разделил её на 7 районов, каждый во главе со своим комитетом и штабом. Было приказано провести мобилизацию 10 возрастов. На случай гибели Главного штаба его филиалом был объявлен штаб 7-го района (в с. Боровском) во главе с Р. П. Захаровым. Позже назначен ещё один запасной штаб — в с. Павловском. 13 августа на съезде представителей освобождённых сёл решено направить посланцев в Москву с докладом о борьбе алтайских партизан. 2 члена Зиминской большевистской организации — Татаринов и Юдин — сумели добраться до Москвы, встретились с Лениным.

Восстание серьёзно встревожило правительство Колчака. Барнаульский уезд был объявлен на осадном положении. Сюда двинулись крупные военные силы с пулемётами и артиллерией. Восставшие сёла предавались огню и разграблению, посевы уничтожались. 23 августа пало Зимино. Правительственные войска сожгли здесь 110 домов. Повстанцы двинулись на север, в с. Боровское (ныне Алейский район), где действовал партизанский отряд Р. П. Захарова. В пути отдельные отряды были сведены в 1-й Алейский полк, командиром его избран П. Д. Тибекин. 26 августа алейцы соединились с партизанами Захарова, который был назначен главнокомандующим объединённой группой. После сражений с правительственными войсками у с. Урлапово и Зеркалы эта группа 28 августа объединилась с отрядом Мамонтова (в районе с. Мельникова).

В искусстве 
Восстанию посвящён эскиз «Зиминское восстание» новосибирского художника П. Г. Якубовского.

Примечания

Источники 
 Энциклопедия Алтайского края: В 2-х томах. Том 2. — Барнаул: Пикет, 1997. — 488 с
 Н. КОНКОРИН с. Уч.-Пристань («Алтайская правда», № 284, 14 декабря 1939 г.
 Партизанское движение в Западной Сибири в 1918—1919 гг, Новосибирск, 1936, стр. 52
 «Вестник Змеиногорска», № 62, 23 ноября 1919 г.
 Буторин А. М. Зиминское восстание: исторический очерк. — Барнаул: Алтайское книжн. изд-во, 1960 — 42 с.

История Сибири
События в Алтайском крае
1919 год в Алтайском крае
Август 1919 года
Восстания во время Гражданской войны в России